Polsat Warsaw Open 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2010 z cyklu Warsaw Open rozgrywany w dniach 17–22 maja 2010 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w polskim sporcie
2010 w Warszawie